Liste des personnes portant ce nom et ce prénom :
 Isaac Herzog (1960-), homme politique israélien ;
 Yitzhak HaLevi Herzog (1888-1959), premier grand-rabbin de l'État libre d'Irlande, aussi connu sous le nom de Isaac Herzog.